Chomer () steht für:
 Chomer (Einheit), ein antikes Raummaß für trockene Stoffe (220–360 l), siehe Maße und Gewichte in der Bibel#Volumenmaße
 kal va-chomer (), eine argumentativ-hermeneutische Form des logischen Schlusses („wenn etwas schon für das Leichte, Kleine, Unbedeutendere gilt, dann gilt es umso mehr für das Schwere, Gewichtigere, Große, Bedeutendere“) im Talmud, siehe Argumentum a fortiori

 den Chomer Märt, Markttag jeweils am letzten Mittwoch vor dem ersten Adventssonntag in Cham ZG, Schweiz

Chomer ist der Familienname folgender Personen:
 Brianna Joy Chomer (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Nicolas Charles Chomer (1849–1915), französischer General